Almendral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almendral (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Almendral (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar